Павел Колосов:
 Колосов, Павел Иосифович (настоящая фамилия — Заика; 1898—1979) — советский разведчик, генерал-майор (1955).
 Колосов, Павел Петрович (ок. 1853—1923) — епископ Русской православной церкви, епископ Елизаветградский, викарий Херсонской епархии.